Slovo trn nebo TRN má více významů:

Biologie
 trn (kostra) – místo úponu svalu na kost
 trn (botanika) – zašpičatělý dřevnatý útvar vzniklý přeměnou stonku, listů či kořene. 
 jedový trn
 trn (technika) – strojní součástka v řadě průmyslových oborů – například. zařízení k upínání obrobků s válcovou dutinou na obráběcích strojích

 Trn (drak) – fiktivní Murtaghův drak z Odkazu dračích jezdců
Kultura

 Trn (časopis) (satirický časopis studentů; vycházel v letech 1922 – 1932)
 Trn několik českých a československých periodik se shodným názvem (např. bývalý časopis závodní skupiny ROH)
TRN
 TRN – zkratka pro transpirační a respirační nemoci
 TRN generátor – Pravý generátor náhodných čísel

Externí odkazy